Аленте́жу (; ) — экономико-статистический регион в центральной и южной Португалии. Включает в себя округа Эвора, Бежа, Порталегре, а также южные муниципалитеты округов Сантарен и Сетубал. Территория — 31 567 км² (34 % территории страны). Население — 757 302 человека (2011 год. 7 % населения страны).

География 
Регион граничит:
 на севере — Центр, Лиссабон
 на востоке — Испания
 на юге — регион Алгарве
 на западе — Лиссабон, Атлантический океан

Субрегионы 
Регион включает в себя 5 экономико-статистических субрегионов:
 Алентежу-Сентрал
 Алентежу-Литорал
 Алту-Алентежу
 Байшу-Алентежу
 Лезирия-ду-Тежу

Крупнейшие города 
 Сантарен
 Эвора
 Бежа
 Порталегре

Примечания

Ссылки 

 Портал Алентежу 
 Туристический портал Алентежу
 Fundação Alentejo Terra Mãe 

Регионы Португалии
Испанско-португальская граница